Зеленовщина — название населённых пунктов:

Россия 
 Зеленовщина — деревня в Советском районе Кировской области.

Украина 
 Зеленовщина — село в Роменском районе Сумской области.